El término malacate puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al cabrestante, dispositivo mecánico compuesto por un rodillo o cilindro giratorio de eje vertical, impulsado manualmente o por un animal o por una máquina, unido el cilindro o rodillo a un cable, una cuerda o una maroma, que sirve para arrastrar, levantar o desplazar grandes objetos o cargas;
 a la tortera, pieza de cerámica, metal, piedra o hueso, entre otros posibles materiales, que se utiliza como contrapeso, colocado en el huso de tipo vertical, para hilar.

Enlaces externos